Эфросини (Фросо) Касиура (, 11 февраля 1957 — 8 декабря 2010) — греческая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (1985).

Чемпионка Греции 1986 г. (разделила 1—2 места с А.-М. Боцари, звание чемпионок получили обе спортсменки).

В составе сборной Греции участница шахматных олимпиад 1984 и 1986 гг.

Участница зональных турниров 1987 и 1993 гг.

Умерла после тяжёлой болезни. В некрологе  отмечались её боевой дух и агрессивный стиль игры. В январе 2011 г. в Калитее был проведен турнир её памяти.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Касиуры в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Касиуры на сайте 365Chess (на имя Эфросини)
 Личная карточка Э. Касиуры на сайте 365Chess (на имя Фросо)
 Выступления Э. Касиуры на шахматных олимпиадах

Шахматисты Греции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин